Kančík je

jméno rybníku Kančík v Praze v Újezdu u Průhonic, nebo

český rodový název pro několik druhů vrubozubcovitých ryb:

 Amatitlania Schmitter-Soto, 2007 
 Amatitlania nigrofasciata – kančík příčnopruhý
 Amphilophus Agassiz, 1859
 Amphilophus labiatus – kančík pyskatý
 Australoheros Říčan & Kullander, 2006
 Australoheros facetus – kančík žíhaný
 Cryptoheros Allgayer, 2001
 Cryptoheros sajica – kančík zelenooký
 Herichthys Baird & Girard, 1854
 Herichthys cyanoguttatus – kančík modroskvrnný
 Heros Heckel, 1840
 Heros efasciatus – kančík pruhoocasý
 Hoplarchus Kaup, 1860 – monotypický rod
 Hoplarchus psittacus – kančík papouščí
 Hypselecara Kullander, 1986
 Hypselecara temporalis – kančík červený
 Hypsophrys Agassiz, 1859
 Hypsophrys nicaraguensis – kančík nikaragujský
 Mesonauta Günther, 1862
 Mesonauta festivus – kančík šikmopruhý
 Nandopsis Gill, 1862
 Parachromis Regan, 1922
 Parachromis friedrichsthalii – kančík Friedrichsthalův
 Paraneetroplus Regan, 1905
 Paraneetroplus fenestratus – kančík skvrnohřbetý
 Petenia Günther, 1862 – monotypický rod
 Petenia splendida – kančík lesklý
 Rocio Schmitter-Soto, 2007
 Rocio octofasciata – kančík perleťový
 Thorichthys Meek, 1904
 Thorichthys aureus – kančík zlatý
 Vieja Fernández-Yépez, 1969
 Vieja maculicauda – kančík černopásý

Související články 
 akara
 cichlida
 cichlidka
 perleťovka
 pestřenec
 tilápie
 tlamovec
 vrubozubec